Hartsburg ist der Name von

 Craig Hartsburg (* 1959), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hartsburg (Illinois)
 Hartsburg (Missouri)
 Hartsburg (Ohio)